Силена може да се отнася до:

 Силена – митологична фигура
 Силена – спътник на Юпитер